

Patronyme 

 Catherine Drexel (1858-1955) une religieuse catholique et une sainte américaine.
 Claus Drexel, né le , est un réalisateur et metteur en scène allemand.
 Jérémie Drexel, en latin Drexelius (né à Augsbourg en 1581, mort à Munich en 1638) est un jésuite et écrivain allemand.
 Ruth Drexel (1930-2009), actrice, réalisatrice et metteuse en scène de théâtre allemande.
 Simone Drexel, née à Saint-Gall le , est une chanteuse suisse.
 Theodor Drexel, bibliographe allemand.
 Wiltrud Drexel, née le  à Feldkirch, est une skieuse alpine autrichienne originaire de Warth.

Toponyme
Drexel est le nom de plusieurs localités aux États-Unis :
 Drexel, une ville dans le Missouri ;
 Drexel, une ville en Caroline du Nord ;
 Drexel, une ville dans l'Ohio.

Prénom 
 Drexel Burnham Lambert a été une banque d'affaires de premier plan de Wall Street durant les années 1980 avant de faire faillite du fait de son implication dans des scandales de délit d'initié sur fond de crise des junk bond, principalement du fait de Michael Milken, le trader star de cette compagnie.

Université 
 L'Université Drexel est une institution universitaire d'enseignement et de recherche située à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Homonymie de localités aux États-Unis